Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

92e régiment d'infanterie
92e régiment d'infanterie territoriale

 qui a existé de 1760 à 1763
 qui a existé de 1779 à 1783
 qui a existé de 1793 à 1795
 qui fut amalgamé et devint le régiment des Gordon Highlanders en 1881.

Homonymie d'unités militaires